Marc Bélanger peut désigner :
 Marc Bélanger (1940-), un violoniste, altiste, chef d'orchestre, arrangeur, compositeur et professeur québécois ;
 Marc Bélanger (1983-), un joueur professionnel de hockey sur glace franco-canadien ;
 Marc Bélanger, un acteur de théâtre québécois.

Voir aussi 
 Mark Belanger (1944-1998), un joueur américain de baseball